La Batalla de Los Colorados puede referirse a:

 Combate de Los Colorados, batalla en Venezuela durante la Guerra de Independencia
 Batalla de Los Colorados (1861), batalla en Venezuela durante la Guerra Federal
 Batalla de Los Colorados (1892), batalla en Venezuela durante la Revolución Legalista